Boucé ist der Name zweier französischer Gemeinden

 Boucé (Allier) im Département Allier
 Boucé (Orne) im Département Orne